William Babington kan syfta på bland andra:

* William Babington (omkring 1370–1454), engelsk jurist
 William Babington (1756–1833), engelsk läkare